Le poussin et le canard () sont les animaux de compagnie de Chandler Bing et Joey Tribbiani dans la série télévisée . Ils seront l'objet de plusieurs péripéties lors des saisons 3 à 6 de la série.

Origines 
Le Poussin et le Canard apparaissent pour la première fois dans l'épisode 21 de la saison 3 intitulé  (Celui qui avait un poussin en français).

Joey a tout d'abord acheté le poussin comme cadeau pour Chandler après avoir vu - et mal compris - un reportage à propos de gens qui achètent des poussins pour Pâques. L’animal devient très vite un sujet de disputes entre les deux amis et Chandler décide, pour leur bien, de rendre l’animal. Le magasin refuse et lorsque Chandler se rend dans un sanctuaire animal pour le confier, on lui annonce que l’animal sera euthanasié. Par conséquent, il n'a pas le cœur de le laisser là bas et retourne à la maison avec le poussin... et un canard, qui lui aussi était destiné à une fin tragique ! 

Le poussin sera baptisé Yasmine en rapport à Yasmine Bleeth une actrice d'Alerte à Malibu, série télévisée que les deux amis regardent régulièrement à la télévision. On apprendra quelques épisodes plus tard, lorsqu’il ira se faire soigner chez le  guru Saj, que le canard s'appelle Dick dans la version originale. En version française, le canard s’appelle Rantanplan.

Péripéties 
Les deux garçons débordent d’imagination pour s’occuper de leurs animaux ce qui donne lieu à de nombreux gags et péripéties dans lesquels les deux volatiles apparaissent. Leur présence ponctuent les différents épisodes de la saga durant les saisons 3, 4 , 5 et 6 Parmi les événements marquants de l'évolution du poussin et du canard, on peut citer ceux ci-dessous :

Saison 3
Chandler installe un Game Boy dans le panier du poussin pour qu’il ne s’ennuie pas pendant qu’ils sont au théâtre.

Joey et Chandler découvrent que le poussin ne flotte pas.

Le poussin se retrouve enfermé dans le magnétoscope.  

Le canard  est emmené chez un gourou, car il a un mauvais rhume. 

Saison 4
Joey installe une véritable boîte de nuit, avec une boule disco pour les deux animaux, dans son meuble en bois. 

La petite Yasmine connaît quelques métamorphoses... En grandissant, la poule s’avère être un coq ! 

Joey dresse avec succès le canard qui sait désormais faire : « regarde le mur / ne bouge plus / sois blanc » . 

Le canard va avaler l’alliance de Ross.

Saison 5
Le canard et le poussin regardent une émission culinaire ce qui inquiète beaucoup Chandler. 

Joey et Phoebe organisent une course avec les bêtes qui doivent trouver un biscuit. 

La livreuse de pizza connaît bien les animaux et s'inquiète lorsqu'elle ne voit pas le poulet. 

Joey se filme pour épater sa grand-mère : il prend le canard en otage.

Saison 6
Rachel, Chandler et Phoebe utilisent le canard et le poulet pour trouver leurs cadeaux de Noël.

Chandler explique au canard et au poulet que même s'il va habiter en face chez Monica, ils pourront toujours venir le voir quand ils en auront envie.

Fin 
Les deux animaux disparaissent de la série lors de la septième saison. Le canard y est mentionné car il a vomi dans tout l'appartement mais on ne le voit pas. Il faut attendre la fin de la dixième saison, quand Joey veut offrir de nouveaux animaux pour la nouvelle maison de Chandler, pour savoir ce qui leur est arrivé. Il est fait mention qu'ils sont morts de vieillesse, mais Chandler et les autres mentent à Joey pour ne pas lui faire de la peine, prétextant qu'on les a emmenés dans une ferme où ils sont heureux mais qu'on ne peut pas aller leur rendre visite.

Le canard et le poussin offerts à Chandler et Monica pour leur crémaillère sont nommés Canard junior et Poussin junior.  Mais après quelques gaffes (cette fois ils se retrouvent coincés dans la table de baby-foot), Joey les garde  pour lui mais veut offrir à Chandler une oie. Heureusement ce dernier le décourage rapidement de le faire.

Ces animaux ne font pas d'apparition dans le spin-off Joey.

Référence 
 

Personnage de Friends
Animal de compagnie de fiction

en:The Chick and The Duck